Ashley Miller (1867-1949) – regista statunitense
 Ashley Miller (1971) – sceneggiatore statunitense
 Ashley Miller (1989) – wrestler statunitense
 Ashley Miller (1994) – calciatore inglese